Ирина Петровна Сафронова (род. 4 июня 1991 года, Рязань) — российская модель. Победительница конкурса «Российская красавица 2018». Участница конкурсов «Топ-модель СНГ 2018» и «Мисс Русское радио».

Биография 
Ирина родилась 4 июня 1991 года в Рязани. Её родители переехали в Рязань из Пензенской области. Отец — Пётр Иванович Сафронов, специалист по кровельным работам. Мать — Мария Васильевна Сафронова, учитель начальных классов. У Ирины есть старшая сестра Наталья (1980 г.р.).

В детстве Ирина занималась музыкой — пением и игрой на фортепиано. В 2007 году окончила среднюю школу имени К. Г. Паустовского. В 2012 году с отличием окончила Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева по специальности «Управление персоналом».

В свободное время увлекается ездой на горном велосипеде, является сертифицированным тренером по фитнесу. В настоящее время живёт в Таиланде.

Карьера 
17 марта 2018 года в Рязани Ирина впервые приняла участие в конкурсе красоты «Российская красавица Рязани», где завоевала главный титул. После победы её пригласили на работу в модельное агентство «Legacy». 24 апреля в Москве она участвовала в финале всероссийского конкурса «Российская красавица», в котором соперничали 30 девушек из 30 городов России. Помимо побед в отдельных номинациях, Ирина получила главный титул и корону из полудрагоценных камней, а также право участия в конкурсе «Топ-модель СНГ».

4 ноября 2018 года в Ереване она участвовала в финале международного конкурса красоты и талантов «Топ-модель СНГ», где представляла Россию от продюсерского центра AlexGroup и завоевала титул в номинации «Фотомодель СНГ».

11 апреля 2019 года, после прохождения предварительного кастинга от модельного агентства «Legacy», Ирина завоевала корону «Мисс Русское радио Рязань», получив право участия во всероссийском финале в Москве, проводимом «Русской медиагруппой». 4 июня участвовала в финале конкурса «Мисс Русское радио».

Получила премию «Женщина года» в номинации «Fashion Model». Заняла 32 место в «Топ 100 самых стильных людей России 2019» по версии Bloggagazine.

В 2018 году снялась в главной роли в музыкальном видеоклипе татарской группы «Бахетле» на песню «Мин гаепле».

Ведущая программы Fight Family Promotion MMA.

Ирина участвовала в показах дизайнеров Ольги Султановой «Che», Анны Земсковой «Chaplin», Альбины Ямансариной «GarnetsSong». Участвовала в Relef Centre Fashion Show и Mercedes «Поколение X».

Была моделью магазина одежды «Paprika», лицом бренда Sugarlife в международных каталогах одежды Lamoda и Wildberries. Участвовала в съёмках рекламы нижнего белья Intimissimi и Calzedonia.

Входила в состав жюри нескольких конкурсов красоты. Преподавала уроки фотопозирования в модельном агентстве rznModels.

Владеет собственным магазином одежды «BeautyDresses».

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Рязанского агротехнологического университета
Фотомодели России